Světlo má více významů:

 světlo – elektromagnetické vlnění o frekvenci 3,8×1014 Hz až 7,5×1014 Hz
 sluneční světlo
 obecné označení pro řadu zdrojů světla
 Betlémské světlo (skautská tradice – pouti světla z Betléma do Česka)
 Světlo (katolický týdeník) – katolický týdeník vydávaný Maticí cyrilometodějskou
 Světlo (technický časopis) – český odborný časopis o světelné technice
 první světlo – označení pro zahájení provozu dalekohledu

Externí odkazy